Денискино — название нескольких населённых пунктов в России:
 Денискино (Башкортостан) — село, в Фёдоровский район Башкортостана.
 Денискино (село, Самарская область) — село, Шенталинский район, Самарская область.
 Денискино (железнодорожный разъезд, Самарская область) — железнодорожный разъезд, Шенталинский район, Самарская область.